Familie
Coppens d'Eeckenbrugge, Zuid-Nederlandse en Belgische adellijke familie

Fictief figuur
Arno Coppens, personage uit de Vlaamse televisieserie Familie
Billie Coppens, personage uit de Vlaamse televisieserie F.C. De Kampioenen
Georges Coppens, personage uit de Vlaamse televisieserie Wittekerke
Katrien Coppens, personage uit de Vlaamse televisieserie Wittekerke
Pico Coppens, personage uit de Vlaamse televisieserie F.C. De Kampioenen

Media
Code van Coppens, Vlaams televisieprogramma
Het Lichaam van Coppens, Vlaams televisieprogramma

Personen met de achternaam Coppens
Amaya Coppens, Belgisch-Nicaraguaans studentenactiviste
Astrid Coppens, Belgisch televisiepersoonlijkheid, model, zangeres en actrice, ook bekend als Astrid Nuyens en Astrid Bryan
Augustin Coppens, Zuid-Nederlands kunstschilder, tekenaar en graveur
Bob Coppens, Belgisch politicus
Charles Coppens, Belgisch politicus
Christophe Coppens, Belgisch kunstenaar
Claude Coppens, Belgisch componist en pianist
Dieter Coppens, Vlaams acteur en tv-maker
Edgard Coppens, Belgisch politicus
Edmond Coppens, Belgisch politicus
Emmanuel Coppens, Belgisch politicus
Eugène Coppens, Belgisch politicus
François Coppens, Belgisch architect
Freddy Coppens, Belgisch televisie- en filmregisseur
Henri Coppens, Belgisch voetballer
Jo Coppens, Belgisch voetballer
Joep Coppens, Nederlands beeldhouwer
Jozef Coppens (politicus), Belgisch politicus
Jozef Coppens (hoogleraar), Belgisch hoogleraar
Louis Coppens, Belgisch politicus
Mario Coppens, Belgisch vakbondsleider
Martien Coppens, Nederlands fotograaf
Mathias Coppens, Vlaams acteur en presentator
Omer Coppens, Frans-Belgisch kunstschilder
Raf Coppens, Vlaams komiek en cabaretier
René Coppens, Belgisch politicus
Rik Coppens, Belgisch voetballer
Staf Coppens, Vlaams acteur en presentator
Thera Coppens, Nederlands schrijfster
Thierry Coppens, Belgisch voetballer
Toon Coppens, Belgisch ondernemer
Yves Coppens, Frans paleontoloog
Willy Coppens de Houthulst, Belgisch piloot
Mieke Coppens-Frehe, Nederlands beeldhouwer en medailleur
Els Coppens-van de Rijt, Nederlands kunstschilderes en schrijfster
Gillis Coppens van Diest, Vlaams drukker

Nederlandse of Vlaamse achternaam